Алекса́ндр Крушельни́цкий:
 Крушельницкий, Александр Александрович (род. 1992) — российский кёрлингист.
 Крушельницкий, Александр Владимирович (род. 1954) — советский, российский историк, доцент РГГУ.